Siao ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Siao Him Fa (* 2001), französischer Eiskunstläufer
 Eva Siao (1911–2001), deutsch-chinesische Fotografin und Journalistin